Албург — топоним. Может означать:

 Албург (Вермонт) — город в округе Гранд-Айл, штат Вермонт, США.
 Албург (Нидерланды) — город и бывшая община Нидерландов.